Wzgórza mają oczy – film Wesa Cravena z 1977 roku
 Wzgórza mają oczy II – sequel pierwowzoru z 1985 roku
 Wzgórza mają oczy III – drugi sequel pierwowzoru z 1995 roku, znany też jako Rozpruwacz umysłów i Mindripper
 Wzgórza mają oczy – remake pierwowzoru z 2006 roku. 
 Wzgórza mają oczy 2 – sequel remake'u z 2007 roku.